Первые набережные Москвы появились в конце XVIII века на берегах реки Москвы. Укрепление берега на них было деревянным, однако с 1790-х годов появилась каменная облицовка и начали организовываться проезды вдоль набережных. К 1917 году общая длина облицованных и проезжих набережных составляла немногим более 4 км. Массовое строительство каменных набережных с гранитной облицовкой велось в 1930-ые годы, общая длина новых набережных составила 48 км, из них 37 — вдоль Москвы-реки, остальные — вдоль Яузы. К началу 1990-х гг. общая длина московских набережных составила более 90 км. Центральные московские набережные признаются городскими достопримечательностями. C 2017 года реализуется проект по обустройству набережных, окончание проекта было намечено на 2019 год.

Набережные в списке приводятся в порядке от истока к устью. Указан берег (л — левый, п — правый). Все набережные Москвы-реки, по которым есть движение транспорта, двусторонние, а все набережные Яузы односторонние, при этом движение вдоль реки является правосторонним. Цепь набережных вдоль Москвы-реки в центре города непрерывна — от Пресненской набережной до Симоновской на левом берегу и от набережной Тараса Шевченко до Коломенской на правом берегу (хотя часть набережных закрыта для автомобильного движения), а на окраинах набережные есть лишь на отдельных участках. Цепь набережных вдоль Яузы непрерывна от Оленьего и Глебовского мостов до устья.

Набережные реки Москвы 
 Хорошёвское спрямление

 Островная улица (п) — частично вдоль берега, до Крылатского моста.
 Филёвская набережная (п) — только пешеходная, проходит в Филёвском парке от Крылатского моста до территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Проектируемый проезд № 1824 (п)
 Набережная Тараса Шевченко (п)
Бережковская набережная (п)
Воробьёвская набережная (п)
 Андреевская набережная (п)
Пушкинская набережная (п)
Крымская набережная (п)
Набережная Иосифа Кобзона (л)
Набережная Новикова-Прибоя (л)
Карамышевская набережная (л)
Шелепихинская набережная (л)
Пресненская набережная (л)
Краснопресненская набережная (л)
Смоленская набережная (л)
Ростовская набережная (л)
Саввинская набережная (л)
Новодевичья набережная (л)
Лужнецкая набережная (л)
Фрунзенская набережная (л)
Пречистенская набережная (л)

 Водоотводный канал
Якиманская набережная (п)
Кадашёвская набережная (п)
Овчинниковская набережная (п)
Озерковская набережная (п)
Шлюзовая набережная (п)
Берсеневская набережная (п)
Софийская набережная (п)
Раушская набережная (п)
Космодамианская набережная (п)
Дербеневская набережная (п)
Павелецкая набережная (п)
Даниловская набережная (п)
Новоданиловская набережная (п)
Нагатинская набережная (п)
Коломенская набережная (п)
Болотная набережная (л)
Болотная площадь (л)
Лубочный переулок (л)
Болотная улица (л)
Лубочный переулок (л)
Садовническая набережная (л)
Кремлёвская набережная (л)
Москворецкая набережная (л)
Котельническая набережная (л)
Гончарная набережная (л)
Краснохолмская набережная (л)
Крутицкая набережная (л)
Симоновская набережная (л)
Набережная Марка Шагала (л)
Проектируемый проезд № 4062 (л)
Курьяновская набережная (л)
Батайский проезд (л)
Поречная улица (л)

Набережные Яузы 
 Проектируемый проезд № 1889 (п)
 Набережная Ганнушкина (л)
 Русаковская набережная (п)
 Преображенская набережная (л)
 Семёновская набережная (л)
 Рубцовская набережная (п)
 Госпитальная набережная (л)
 Головинская набережная (л)
 Лефортовская набережная (п)
 Красноказарменная набережная (л)
 Набережная Академика Туполева (п)
 Набережная Говорухина (п)
 Золоторожская набережная (л)
 Сыромятническая набережная (п)
 Андроньевская набережная (л)
 Костомаровская набережная (п)
 Николоямская набережная (л)
 Полуярославская набережная (п)
 Берниковская набережная (л)
 Серебряническая набережная (п)
 Подгорская набережная (л)
 Устьинская набережная (п)

Набережная Лихоборки 
 Лихоборская набережная (л/п)

Набережная Сосенки (Черкизово) 
 Набережная Шитова (п)

Набережная Сосенки (Николо-Хованское) 

 Набережная Афанасия Фета (п)

См. также 
 Список улиц Москвы
 Имена московских улиц

Примечания

Литература 
 

Набережные